Somogyi Gyula (1836–1917) uradalmi főmérnök
 Somogyi Gyula (1858–?) irodalomtörténész
 Somogyi Gyula (1882–1958) író, újságíró, színműíró